Музей М. И. Цветаевой — музеи, посвящённый жизни и деятельности поэтессы Марины Ивановны Цветаевой.

Музеи Цветаевой 

 Музей семьи Цветаевых в Тарусе — в городе Таруса Калужской области.
 Мемориальный комплекс Марины Цветаевой в Елабуге — в городе Елабуга, Татарстан. Входит в состав Елабужского государственного музея-заповедника.
 Дом-музей Марины Цветаевой — в Москве.
 Мемориальный дом-музей М. И. Цветаевой в Болшеве — в городе Королёв Московской области.
 Дом-музей семьи Цветаевых — в селе Ново-Талицы Ивановского района Ивановской области, в 2 км от города Иваново.
 Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых — в городе Александров Владимирской области.
 Литературно-художественный музей М. Цветаевой — в селе Усень-Ивановское в Белебеевском районе Башкортостана.
 Музей Марины и Анастасии Цветаевых — в городе Феодосия, Крым.

См. также 
 Учебный художественный музей имени Ивана Цветаева — музей скульптурных слепков в Москве, названный в честь отца Марины Цветаевой.